Шагала — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Шагала — село в Аулиекольском районе Костанайской области.

Россия 
 Шагала — упразднённый в 2012 году посёлок, Красноярский район, Астраханская область